Tepl bezeichnet

als Ort:
 deutscher Name der tschechischen Stadt Teplá:
 Kloster und Stift Tepl
 Landkreis Tepl (1938–1945), reichsdeutscher Landkreis nach dem Münchner Abkommen vom 29. September 1938 
 deutscher Name des tschechischen Flusses Teplá (Fluss)

als Person:
 Johannes von Tepl (um 1350–1414), deutscher Dichter